Slovo junior (z lat. iuvenis, mladý; druhý stupeň iunior, mladší; v protikladu k senior) má více jazykových i encyklopedických významů. Využívá se při rozlišování dvou jmenovců, z nichž jeden je věkově mladší, slovo se přidává za jméno dotyčného (stejně jako jeho český ekvivalent mladší). 

Přeneseně se u sportovních aktivit za juniory označují dospívající sportovci soutěžící ve své věkové kategorii (odtud například mistrovství světa juniorů v ledním hokeji nebo v biatlonu). 

V pracovních inzerátech se slovem junior označují nabídky pro méně zkušené, začínající softwarové vývojáře. V hovorové řeči slovo junior někdy splývá s označením benjamínek.

 Hudba
 Junior (americká hudební skupina) – americká pop punková skupina založená roku 2001
 Junior – Speakers – brněnská rocková kapela působící mezi lety 1966 a 1982
 Český rozhlas Rádio Junior – rozhlasová stanice

 Filmy
 Junior (film)

 Sport
 HC Junior Mělník

 Lidé
 Junior (* 1954) – bývalý brazilský fotbalista

 Jiné
 Junior (salám)
 Junior (časopis)
 Junior (televizní stanice)

Externí odkazy